Le terme Marmette peut se réfèrer à:

Patronyme 
 un patronyme de famille autrefois bien répandu à Vully, France.

Personnalités 
Joseph Marmette (Joseph-Étienne-Eugène Marmette) (1844-1895), romancier et essayiste canadien français (québécois et franco-ontarien).
Marie-Louise Marmette (1870-1928), auteure et conférencière. Nom de plume le plus fréquemment utilisé: Louyse de Bienville.

Toponymes 
Marmette-sur-le-Gouin, une pourvoirie établie à la baie Marmette, du réservoir Gouin, en Mauricie, au Québec, Canada.
La Marmette, un gîte de la plage des Sables d’Olonne, Le Château-d’Olone, Pays de la Loire, en Vendée, en France.
Domaine La Marmette, domaine à Lanquais, Bergerac, France.

Autres
Guillemot marmette: nom vernaculaire de Guillemot (oiseau), soit plusieurs espèces d’oiseaux de mer de l’hémisphère nord.
Marmette Mix, une collection de céramique pour la décoration offerte par Savoie Italia.
Marmette Lamptey Dowuona, un projet de management de Brazz Construction Works Ltd.
Marmette, surnom attribué aux maraîchères de Neuchâtel, France.
Madame La Marmette, nom de l’émission Madame TV du 24 mai 1969 sur RTS, en France.